

Geografia 
 Páramo – regione biogeografica andina
 Páramo – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
 Páramo – distretto della Costa Rica nel cantone di Pérez Zeledón
 Páramo de la Muerte – regione geografica della Costa Rica
 Páramo del Sil – città della Spagna
 Avellanosa del Paramo – villaggio della Spagna
 Bercianos del Páramo – città della Spagna
 Bustillo del Páramo – città della Spagna
 O Páramo – città della Spagna
 Santa María del Páramo – città della Spagna

Persone 
 Concepcion Hernandez Páramo – pittrice
 Jairo Paramo – pugile nicaraguense

Altro 
 Paramo – ecosistema delle Ande
 Páramo – gruppo musicale latino-americano